Tableau avec affluents et sous-affluents du fleuve Charente.

Tableau triable par colonnes

Notes et références